Тимофе́й Алекса́ндрович (Те́вель Ше́велевич) Докши́цер (13 декабря 1921, Нежин — 16 марта 2005, Вильнюс) — советский и российский трубач, педагог и дирижёр. Народный артист РСФСР (1976), профессор Российской Академии Музыки имени Гнесиных.

Биография 
Родители будущего трубача — музыкант духового оркестра Шевель Тевелевич Докшицер (1885—?), уроженец Нежина, и Люба Нохимовна Слезова-Лузман (1897—?), родом из Козельца, заключили брак 15 мая 1918 года в Нежине.

В 1932 году семья переехала в Москву, где Докшицер был взят на воспитание в оркестр 62-го кавалерийского полка, и с этого же времени начал обучаться игре на трубе в детских классах музыкального училища имени Глазунова у солиста оркестра Большого театра И. А. Василевского. С 14 лет учился в Центральной музыкальной школе в классе М. И. Табакова, а также играл в Балалаечном оркестре Центрального дома Красной армии, в составе которого выступал в разных городах СССР. К этому времени относится знакомство Докшицера с композитором В. А. Пескиным, впоследствии написавшим специально для него ряд сочинений для трубы. В 1941 году Докшицер принял участие во втором Всесоюзном конкурсе исполнителей на духовых инструментах и завоевал на нём третью премию (первые две не были присуждены).

В годы войны Докшицер ― музыкант оркестра штаба Московского военного округа, в его составе он принимал участие в параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. С 1945 году Докшицер продолжил учёбу у Табакова в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, и в том же году поступил по конкурсу в оркестр Большого театра. В 1947, на Международном конкурсе в Праге ― первом, где участвовали советские исполнители на духовых инструментах, ― Докшицер получил первую премию. Докшицер окончил институт в 1950 году, а с 1952 года обучался в классе оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории у Л. М. Гинзбурга. С 1957 года ― года окончания консерватории ― Докшицер периодически выступал в качестве дирижёра в Большом театре, однако, не чувствуя себя профессиональным дирижёром, с 1971 года отошёл от этой деятельности.

Педагогическая деятельность Докшицера тесно связана с Музыкально-педагогическим институтом имени Гнесиных, где он работал сначала как ассистент своего учителя М. Табакова, а затем преподавал сам. За годы педагогической работы Докшицера в институте из его класса вышло более 100 высококлассных музыкантов, в том числе 15 лауреатов Международных конкурсов. Музыкант также охотно давал мастер-классы и концерты как в России, так и за границей.

В 1989 году в Нидерландах Докшицер перенёс операцию на сердце. С 1990 года вместе со второй женой, Монной Рачгус, жил в Вильнюсе. В октябре переломного 1990 года Докшицер покидает СССР: «я выразил и личный протест против новой, оскорбительной волны антисемитизма, и свое несогласие с системой, которую ни принять, ни изменить было не в моих силах. Я не искал райских мест, и вместе с тем не мог полностью порвать с родной российской землей, взрастившей меня. Теперь я окончательно понял, что именно это обстоятельство многие годы не давало мне уехать из России далеко и навсегда».

Похоронен на Донском кладбище в Москве.

Творчество 
Докшицер ― один из крупнейших солистов-трубачей XX века. В его репертуар входили как классические сочинения для трубы, так и произведения, написанные специально для него. Среди композиторов, написавших свои сочинения для Докшицера ― Мечислав Вайнберг, Александр Арутюнян, Александра Пахмутова, Эйно Тамберг, Анатолий Затин и другие советские и зарубежные композиторы. Докшицер — автор многочисленных переложений для трубы, сочинений, написанных для других инструментов, в частности — скрипичных. Многие произведения записаны и в дальнейшем переизданы на компакт-дисках (избранная дискография Докшицера включает более двадцати дисков). В 1960―1980-е годы Докшицер выступал с сольными концертами во многих городах СССР и странах мира. Об искусстве Докшицера восторженно писала зарубежная пресса. Швейцарская газета «Брасс бюллетень»: «Тимофей Докшицер является одним из неоспоримых мастеров игры на трубе в России и во всем мире. Будучи музыкантом до мозга костей, он буквально заставляет жить свой инструмент». А вот отзыв американской газеты «Сан»: «Докшицер умеет петь на своем инструменте с особой теплотой, элегантностью, нежностью и мягкостью, играть с такой быстротой и ловкостью, словно он виртуознейший скрипач. Ему подчиняются вихревые, ураганные пассажи; его техника удивительна...». Известный немецкий дирижер Курт Мазур, неоднократно выступавший с Докшицером, говорил, что «как музыканта я ставлю Докшицера наравне с величайшими скрипачами мира». А Арам Хачатурян называл Докшицера «поэтом трубы».

Докшицер — автор трёх книг: «Путь к творчеству», «Из записной книжки трубача» и «Трубач на коне».

Семья 
 Первая жена — Фаина Семёновна Хавкша, филолог.
 Сын — Сергей Докшицер (1948—1991), фаготист.
 Вторая жена — Монна Яновна (Ивановна) Рачгус (Рачгус-Докшицер, род. 1921), скульптор-керамист и литератор, автор книг «Рождением завещаны дороги» (1996) и «Сквозь тернии к звёздам» (2009).
 Брат — Владимир Докшицер, трубач.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт, посвящённый музыканту
  
 Докшицер Т. А. // Чтобы помнили (chtoby-pomnili.net)

Академические музыканты СССР
Трубачи СССР
Академические музыканты России
Трубачи России
Выпускники Московской консерватории
Музыканты Симфонического оркестра Большого театра
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных
Похороненные на Донском кладбище